MacPherson eller Macpherson er et efternavn, der er anvendt i primært engelsktalende lande. Notable personer omfatter bl.a.:

 Duncan MacPherson, ishockeyspiller
 Gus MacPherson, skotsk fodboldspiller
 Christina Macpherson, Australier, der stod bag Waltzing Matilda
 Fraser MacPherson, canadisk jazzmusiker
 Greg MacPherson, canadisk singer-songwriter
 Jim Macpherson, amerikansk percussionist
 James Macpherson, skotsk digter
 Jay Macpherson, canadisk digter
 Elle Macpherson, australsk supermodel og skuespiller
 Richard MacPherson, amerikansk skuespiller
 Cluny MacPherson, Newfoundlandsk læge og opfinder af gasmasken
 Earl S. MacPherson, ingeniør på Ford-fabrikkerne, der opfandt MacPherson-ophænget i 1940'erne

Se også 
 MacPherson-ophæng, et hjulophæng